Geschichte der Pharmazie steht für:

 Pharmaziegeschichte
 Geschichte der Pharmazie (Zeitschrift)